El término cayado puede hacer referencia a:

Cayado, una población de Asturias. 
Cayado, un bastón de pastor.
Cayado aórtico, una porción de la aorta.
Cayado, un apellido.